Ры́бкин (Ры́бкина) — русская фамилия, а также топоним.

Известные носители 
 
 Рыбкин, Анатолий Петрович (род. 1949) — советский и российский художник.
 Рыбкин, Андрей Петрович (1920—1987) — Герой Советского Союза.
 Рыбкин, Борис Аркадьевич (1899—1947) — советский разведчик и дипломат.
 Рыбкин, Василий Филиппович (1914—1948) — Герой Советского Союза.
 Рыбкин, Владимир Борисович (1947—2016) — руководитель Гохрана РФ.
 Рыбкин, Дмитрий Михайлович (род. 1988) — российский футболист, игрок в пляжный футбол.
 Рыбкин, Георгий Фёдорович (1903—1972) — издатель, математик и философ, общественный деятель, педагог
 Рыбкин, Иван Петрович (род. 1946) — председатель Государственной думы Федерального Собрания РФ.
 Рыбкин, Леонид Григорьевич (1912—1992) — советский военный лётчик, генерал-лейтенант авиации.
 Рыбкин, Никита (род. 1992) — узбекистанский футболист.
 
 Рыбкин, Олег Алексеевич (род. 1962) — российский режиссёр.
 Рыбкин, Пётр Николаевич (1864—1948) — русский и советский радиотехник, помощник А. С. Попова.

Рыбкина 
 Воскресенская, Зоя Ивановна (по мужу — Рыбкина; 1907—1992) — советская разведчица и детская писательница.
 Рыбкина, Елена Владимировна (род. 1964) — советская и российская бадминтонистка.

Топоним 
 Рыбкин — хутор в Калачеевском районе Воронежской области России.

См. также 
 Рыбкин 1-й — посёлок в Арсеньевском районе Тульской области России
 Рыбкин 2-й — посёлок в Арсеньевском районе Тульской области России
 Рыбкино
 Рыбкинск
 Рыбкинский
 Антоша Рыбкин
 Блок Ивана Рыбкина
 Рыбин